Carolina Brunström (1803-1855, danseuse suédoise.
 Johan Brunström (1980-), oueur de tennis professionnel suédois.
 Fabian Brunnström (1985-), joueur professionnel suédois de hockey sur glace.